Schicks steht für:

 Schicks, ursprünglich eine nichtjüdische Frau, siehe Schickse

Schicks ist der Familienname folgender Personen:

 Friedel Schicks (1928–2022), deutscher Fußballspieler
 Heinz Schicks (1934–2008), deutscher Politiker (CDU), MdA